La  brigade d'artillerie à roquettes « Petro Kalnychevsky » (en ukrainien : ) est une unité militaire de l'Armée de terre ukrainienne, basée à Soumy.

Histoire 
Elle a été créée en 2008. Elle reçu le nom Petro Kalnychevsky dernier ataman du Sitch zaporogue

Formations et équipement 
Quartier général,
 1e régiment, BM-27 Ouragan ;
2e régiment, BM-27 Ouragan ;
3e régiment, BM-27 Ouragan ;
4e régiment, BM-27 Ouragan ;
41e régiment d'infanterie mécanisé ;
 bataillon de sapeurs ;
 bataillon de reconnaissance.

Notes et références

Voir aussi 
 Forces de frappes et d'artilleries ukrainiennes.

Brigade artillerie 027
Unité d'artillerie
Unité ou formation militaire créée en 2008